David Ketterer ist der Name folgender Personen:

* David Ketterer (Literaturwissenschaftler) (* 1942), britisch-kanadischer Literaturwissenschaftler
 David Ketterer (Skirennläufer) (* 1993), deutscher Skirennläufer